

Нью-Йорк — місто-мільйонник на березі Атлантичного океану
 Нью-Йорк — штат на північному сході США

Нью-Йорк — селище міського типу Торецької міської громади, Донецька область

Інше 
 «Нью-Йорк таймс» («Нью-Йорк таймз», ) — найстаріша і третя за популярністю після «Волл-стріт джорнел» () та «Ю-Ес-Ей тудей» () щоденна газета у США
 «Нью-Йорк Про» — відомий професійний конкурс серед бодібілдерів (до 2005 року — Ніч Чемпіонів)

Багатозначні терміни